El nombre de palma de abanico se aplica a diferentes especies de plantas, no todas ellas pertenecientes a la familia de las palmas o palmeras (Arecaceae):
 en Colombia, a una amarantácea ornamental, la especie Celosia argentea;
 en diversas partes de Sudamérica y en la República Dominicana, a una arecácea, la palmera Sabal palmetto;
 en diversas partes de América, a la arecácea Coccothrinax alta.